Contagem - município brasileiro do estado de Minas Gerais
Contagem Esporte Clube
Ou ainda:
Contagem (beisebol)
Contagem (matemática)

Desambiguação